Witold Nowicki (1878–1941) – polski lekarz, profesor
 Witold Nowicki (1879–1955) – polski działacz społeczny, burmistrz Wielunia, poseł na Sejm IV kadencji w II Rzeczypospolitej
 Witold Wincenty Nowicki (1902–1975) – dziennikarz, tłumacz
 Witold Nowicki (1917–2008) – polski szachista
 Witold Nowicki (1903–1994) – polski profesor łączności, specjalista teletransmisji przewodowej (